Mai multe persoane celebre poartă numele Fleming :

 Abraham Fleming, (1552-1607), scriitor englez.
 Sir Alexander Fleming (1881-1955), biolog scoțian, descoperitorul penicilinei.
 Art Fleming, (1924-1995) actor american.
 Cabel Fleming, ministru englez, născut la Nottingham în 1698, decedat în 1779.
 Charles Fleming, (1806-1875) filolog englez, născut la Perth (Scoția).
 Ian Fleming (1908-1964), romancier britanic, creatorul seriei James Bond.
 James Henry Fleming (1872-1940), ornitolog canadian.
 John Fleming (1950-), scriitor scoțian.
 John Fleming (1785-1857), naturalist scoțian
 John Adam Fleming (1877-1956), geofizician american.
 Sir John Ambrose Fleming (1849-1945), inventator englez.
 Paul Fleming (sau Paul Flemming) (1609-1640), poet german.
 Peggy Fleming (n.1948) atletă americană.
 Peter Fleming (1907-1971), scriitor englez.
 Renée Fleming (n.1959), soprană americană.
 Robert Fleming, bancher scoțian și tatăl lui Ian Fleming. 
 Sandford Fleming (1827-1915), geograf canadian.
 Victor Fleming (1883-1949), realizator american de film.
 William Paton Stevens Fleming (1857-1911), astronom scoțian.
 Williamina Fleming (1857-1911), astronomă americană.

Vezi și: Flemming 
 Carl Friedrich Flemming (1799-1880), medic german.
 Catherine Flemming (n. 1967), actriță germană
 Walther Flemming (1843-1905), biolog și anatomist german.

Vez și: Flemyng 
 Malcom Flemyng (d.1764), psiholog britanic.